Amalie von der Pfalz (oder Amalia von der Pfalz) ist der Name folgender Personen:

 Amalie von der Pfalz (1490–1525), Pfalzgräfin von Simmern und durch Heirat Herzogin von Pommern
 Amalie von der Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler (1752–1828), Kurfürstin und Königin von Sachsen sowie Herzogin von Warschau
 Amalie von Brandenburg (1461–1481), durch Heirat Pfalzgräfin und Herzogin von Zweibrücken und Veldenz
 Amalia von Neuenahr-Alpen, regierende Gräfin von Limburg und durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Amalia Maria Therese von Pfalz-Sulzbach (1651–1721), Wittelsbacher Prinzessin aus dem Familienzweig Pfalz-Sulzbach

Siehe auch:
 Hedwig Elisabeth Amalia von der Pfalz (1673–1722), Prinzessin und Pfalzgräfin von Neuburg und durch Heirat Kronprinzessin von Polen
 Maria Anna Amalia Auguste von Pfalz-Sulzbach (1693–1762), Wittelsbacher Prinzessin aus dem Familienzweig Pfalz-Sulzbach
 Maria Anna von der Pfalz (1667–1740), Prinzessin und Pfalzgräfin von Neuburg und durch Heirat Königin von Spanien, Neapel, Sizilien und Sardinien sowie Herzogin von Mailand